Macedonië (Romeinse provincie), een Romeinse provincie.
 Macedônia (São Paulo), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 diverse plaatsen in de VS:
 Macedonia (Alabama)
 Macedonia (Illinois)
 Macedonia (Iowa)
 Macedonia (Ohio)

Daarnaast kan Macedonia verwijzen naar een fruitmix. Met name in Italië wordt deze benaming gebruikt.

Zie verder 
 Macedonië (doorverwijspagina)